Kněžičky mohou být:

 Kněžičky – obec v okrese Nymburk
 Kněžičky (Český Dub) – část města Český Dub v okrese Liberec
 Kněžičky (Jablonné v Podještědí) – osada části Lvová města Jablonné v Podještědí v okrese Liberec
 Kněžičky (národní přírodní rezervace) – v okrese Kolín, jižně od obce Kněžičky